Covelo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Covelo (Gondomar), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Gondomar
 Covelo (Tábua), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tábua

 Covelo de Paivó
 Covelo do Gerês

in Spanien:
 Covelo (Galicien)

in den Vereinigten Staaten:
 Covelo (Kalifornien)